Элеазар бен Шимон

 Элеазар бен Шимон (אלעזר בן שמעון) — один из лидеров еврейского восстания против римлян.
 Элеазар бен Шимон (רבי אלעזר ברבי שמעון) — танна 2 в., сын Шимона бен-Иохаи.